Брюне:

 Брюне — город в Норвегии.
 Брюне — норвежский футбольный клуб.
 Брюне — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса.

немецкая фамилия Брю́не ()
 Брю́не, Лотар (1900—1958) — немецкий кинокомпозитор.

французская фамилия Брюне́ ()
 Брюне́, Андре (1901—1993) — французская фигуристка-парник и одиночница.
 Брюне, Жак Шарль (1780—1867) — французский библиограф.
 Брюне́, Жюль (1838—1911) — французский военачальник.
 Брюне, Каролин (род. 1969) — канадская гребчиха-байдарочница.
 Брюне, Луи-Овид (1826—1876) — франкоканадец, ботаник, учитель и священник.
 Брюне́, Майкл (род. 1970) — канадский фигурист-танцор.
 Брюне́, Мари-Лор (род. 1988) — французская биатлонистка.
 Брюне́, Пьер (1902—1991) — французский фигурист-одиночник и парник.
 Брюне де Прель, Владимир (1809—1875) — французский эллинист и египтолог, академик.

Примечания